

Getúlio Vargas est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Getúlio Dornelles Vargas fut deux fois président du pays
 Presidente Getúlio est une municipalité de l'État de Santa Catarina